

Дмитрієвська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Дмитрієвська — станиця, Кавказький район, Краснодарський край